ukapljeni naftni plin
ukapljeni zemni plin
bilo koji plin ukapljen stlačivanjem ili rashlađivanjem